Funes o Funès puede estar vinculado o referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Deán Funes, ciudad de la Provincia de Córdoba, Argentina.
 Funes, ciudad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
 Funes, municipio de Colombia.
 Funes, municipio de España.
 Funes, municipio de Italia.

Personas 
 Denis Funes (1989-), Patinador amateur y filósofo contemporáneo.
 Juan Funes Orellana (1964-), magíster en Gestión Empresarial – mención Financiera, licenciado en Auditoría Financiera, diplomado en NIIF, diplomado en Gerencia de Auditoría, diplomado en Educación Universitaria, y contador General. Autor de los libros: El ABC de la Contabilidad, Contabilidad Intermedia, Contabilidad de Costos – Primera Parte, Contabilidad de Costos – Segunda Parte, Documentos Mercantiles, Contabilidad de Costos Agropecuarios.
 Ambrosio de Funes Villalpando (1720-1780), también conocido como Ambrosio de Funes Villalpando Abarca de Bolea, militar español, virrey de Navarra, y capitán general de Cuba y de Cataluña.
 Clara Funes de Roca (1849-1890), dama argentina, esposa de Julio Argentino Roca.
 Fernando Funes(1983-), también conocido como Fernando Oscar Funes, baloncestista argentino.
 Gregorio Funes (1749-1829), también conocido como Deán Funes, sacerdote y político argentino.
 José de Funes de Villalpando (1623-1687), también conocido como José de Funes de Villalpando y Clemente, noble, político. y militar español.
 José Gabriel Funes (1963-), sacerdote jesuita argentino.
 José Roque Funes (1782-1862), también conocido como José Roque Funes Sanchez, político y jurisconsulto argentino, y cuarto (4º) Gobernador de Córdoba elegido constitucionalmente.
 Juan Gilberto Funes (1963-1992), futbolista argentino.
 Leopoldo Funes (1859-1926), marino argentino.
 Louis de Funès (1914-1983), también conocido como Louis Germain David de Funès de Galarza y Soto, actor cómico francés.
 Luis Funes (1882-1960), abogado y político argentino.
 Mauricio Funes (1959-), también conocido como Carlos Mauricio Funes Cartagena, periodista y político salvadoreño.
 Mercedes Funes (1979-), actriz argentina.
 Ramiro Funes Mori (1991-), también conocido como Ramiro José Funes Mori, futbolista argentino.
 Rogelio Funes Mori (1991-), también conocido como Rogelio Gabriel Funes Mori, futbolista argentino.
 Roque Funes (1897-1981), director de fotografía, director de cine, y periodista argentino.
 Santiago Funes (1785-1850), funcionario público y político argentino, que fue gobernador de San Luis.
 Saturnino Funes (1833-1910), también conocido como Saturnino Doncel Funes, político argentino.
 Tomás Funes (1855-1921), militar, empresario, y político venezolano.
 Astolfo Funes (1973-),Artista plástico Venezolano.

Literatura y artes visuales 
 Funes el memorioso, cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges.
 Funes, un gran amor, película argentina de Raúl de la Torre.